Here We Stand – album dei Cock Sparrer del 2007
Here We Stand – album dei The Fratellis del 2008